Во́лок — многозначный термин.

 Волок — перевал между бассейнами судоходных рек, через который суда тащили по суше волоком.
 Волок — процесс и способ транспортировки судов сухим путём.
 Волок — процесс и способ транспортировки грузов в бесколесной упряжке (см. волокуша)
 Волок — задымление в подземных пустотах (пещерах и т. п.).
 Волок — вырубленная просека в лесу, по которой тащили срубленные хлысты деревьев к месту разделки их на бревна.

Топоним 
Волок — топоним, обычно обозначающий места бывших здесь когда-то судовых волоков.

Белоруссия 
 Волок — деревня в Узденском районе Минской области.

Россия 
 Волок — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Волок — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Волок — деревня в Торопецком районе Тверской области.

См. также 
 Большой Волок — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Верхний Волок — деревня в Сухиничском районе Калужской области.
 Волоколамск (значения)
 Вышний Волочёк (значения)
 Волока (значения)
 Волочек
 Переволока